Aécio (general) — general romano do , que derrotou Átila, o Huno na Batalha dos Campos Cataláunicos 451
 Aécio de Antioquia — teólogo ariano do 
 Aécio de Amida — médico da corte de Justiniano I
 Aécio (eunuco) — influente eunuco da corte da imperatriz Irene de Atenas

Ver Também 

Desambiguações de prenomes
Desambiguações de história